Die Grote of Martinikerk () ist die Hauptkirche der niederländischen Stadt Doesburg.

Geschichte 
Die Martinikerk hatte einen Vorgängerbau, der bei einem Hochwasser 1340 zerstört wurde. Die heutige Kirche stammt hauptsächlich aus dem 15. Jahrhundert, der Turm war 1430 fertiggestellt. 1483 wurde die Kirche durch einen Brand beschädigt, 1547 abermals nach einem Blitzeinschlag. Die dadurch verlorenen Gewölbe wurden erst 1888 durch eine Holzkonstruktion ersetzt. 1586 wurde die Reformation eingeführt. Der Turm wurde 1672 bei Kriegshandlungen in Brand geschossen, 1717 schlug erneut der Blitz ein. Als erste Kirche in den Niederlanden erhielt die Martinikerk 1783 einen Blitzableiter. 1945 sprengten deutsche Truppen den Turm, wodurch auch das Kirchenschiff beschädigt wurde. Der Wiederaufbau des Turms war 1965 vollendet, die Renovierung der Kirche insgesamt 1972 abgeschlossen.

Orgeln 
In der Kirche befinden sich drei Orgeln: eine große Orgel auf der Westempore, eine Orgel aus dem Jahre 1953, erbaut von der Orgelbaufirma Flentrop, und ein historisches einmanualiges Instrument aus dem Jahre 1800.

Die Hauptorgel wurde 1916 von der Orgelbaufirma E.F. Walcker & Cie. erbaut. Das Instrument hat insgesamt 66 Register, zuzüglich drei Transmissionen aus dem Hauptwerk in das Pedalwerk, sowie 7 Transmissionen aus den Manualwerken II - IV, die das Schwellwerkspedalwerk bilden.

 Koppeln
 Normalkoppeln: II/I, III/I, III/II, IV/I, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
 Suboktavkoppeln: II/I, III/I, III/II, IV/IV, I/P, II/P, III/P
 Superoktavkoppeln: II/I, III/I, III/II, IV/IV, II/P
 Basskoppeln: P/I, P/II, P/III, P/IV
 Melodiekoppeln: II/I, I/II, III/II, II/III, IV/III

Weblinks 

 Website der Martinikerk (niederländisch)

Einzelnachweise 

Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg
Doesburg